Trattamento – nel cinema, fase precedente alla sceneggiatura
Trattamento d'onore – appellativo rivolto nella vita sociale a personaggi che presentano un titolo (es. maestà per i re)
Trattamento – in medicina (calco dall'inglese treatment), sinonimo di terapia